The Defector (film) - film uit 1966
 The Defector (roman) – roman van Daniel Silva